Сценарий кома́ндной стрoки, или сценарий командной оболочки () — программа, выполняемая командной оболочкой операционной системы. Наиболее часто термин применяется к скриптам, написанным для Bourne shell — программной оболочки систем UNIX.

В Unix 
В Unix-подобных операционных системах нет требований к расширению имени файла, однако для скриптов командной оболочки выделено расширение .sh. Наиболее простые операции, выполняемые такими скриптами — вывод текста и базовые операции с файлами.

Для запуска скрипта необходимо ввести в эмулятор терминала с запущенным shell путь к файлу скрипта и аргументы (например, ./myscript.sh -switches—switch—file1 file2). Аргументы пишутся через пробел. Среди разработчиков скриптов существует соглашение давать пользователю возможность менять режим работы скрипта исключительно через аргументы, начинающиеся с дефиса: одинарный дефис для аргументов длиной в один символ (при этом после дефиса может быть указано сразу несколько ключей, например -abcd эквивалентно -a -b -c -d), или двойной дефис для аргументов длиной в два и более символов (например, --help, --switch-with-very-long-name). Двойной дефис, окружённый пробелами, указывает, что следующие за ним токены не являются аргументами. Для упрощения следования этим соглашениям во многие UNIX-подобные системы включена программа getopt, упрощающая разбор аргументов. Также обычной практикой является вывод справки при передаче аргумента --help. Ещё один способ получить справку (для стандартных скриптов) — воспользоваться утилитой man.

Пример скрипта, конвертирующего изображения формата .jpg в формат .png:
#!/bin/bash
for jpg; do # использовать $jpg для каждого имени файла по очереди
    png="${jpg%.jpg}.png"                    # получить PNG-версию имени файла .jpg с .png
    echo converting "$jpg" ...               # сообщение для пользователя
    if convert "$jpg" jpg.to.png ; then      # использовать утилиту convert для создания временного PNG-файла
        mv jpg.to.png "$png"                 # если сработало, переименовать временный PNG-файл, дав требуемое имя
    else                                     # ...иначе напечатать сообщение об ошибке
        echo 'jpg2png: ошибка: результат сохранён в "jpg.to.png".' >&2
        exit 1
    fi                                       # конец "if"
done # конец "for"
echo "Успешно преобразовано" # сообщение об успехе
exit 0

В Windows 
В Windows скрипты командной строки существуют в виде пакетных файлов и записываются в файл с расширением .bat, .cmd или .btm. Компиляции или другой специальной обработки файла для его запуска не требуется: достаточно написать его код и сохранить текстовый файл как пакетный.

Ссылки 

Командные оболочки Unix
Языки программирования